Whirlpool est un mot anglais signifiant remous. Celui-ci peut désigner :

 Whirlpool Corporation, société américaine spécialisée dans l’électroménager ;
 L'algorithme Whirlpool, une fonction de hachage conçue par  Vincent Rijmen et Paulo Barreto pour le projet Nessie ;
 Le titre original du film Le Mystérieux Docteur Korvo, réalisé par Otto Preminger et sorti en 1949 ;
 Le titre original du film La Lorelei brune, réalisé par Lewis Allen et sorti en 1959 ;
 La rivière Whirlpool, affluent de la rivière Athabasca, coulant dans la province d'Alberta, au Canada ;
 Le nom anglais de la galaxie M51 ;
 Whirlpool Rapids Bridge, pont situé à côté des chutes du Niagara.